Saint-Maixant kan syfta på:
 Saint-Maixant, Creuse
 Saint-Maixant, Gironde